Kadrina se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kadrina, comună (vald) în Județul Lääne-Viru, Estonia

Localități
 Kadrina, târgușor (localitate urbană) în comuna Kadrina, reședința comunei.